Ож () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Ож () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни